Gunship – gruppo musicale britannico
 Gunship – videogioco del 1986